2 miejscowości w Estonii:
 Leina – wieś w prowincji Sarema, w gminie Pihtla.
 Leina – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tahkuranna.